Рабият Нуруллаx кызы Асланова (; ) — азербайджанский философ, общественно-политический деятель, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой истории философии и культурологии Бакинского государственного университета. Депутат Милли Меджлиса Азербайджана II, III и IV созывов.

Биография 
Родилась 4 июля 1951 года в городе Кельбаджар в семье госслужащего, выходца из Белоканского района. В 1968—1973 годах училась на факультете истории Азербайджанского Государственного Университета. С 1978 года — ассистент, преподавателm, доцент Бакинского государственного университета. В 1981 году защитила диссертацию на тему «Остатки шиизма в Азербайджане и пути их устранения». В 2004 году защитила докторскую диссертацию на тему «Ислам в системе культуры (философско-исторический аспект)». С 2004 года профессор, с 2009 года заведующая кафедрой истории философии и культурологии Бакинского государственного университета.

Научная деятельность 
Рабият Асланова является автором 10 книг и более 300 научных статей. Ведёт исследования в области истории философии, истории религии, истории цивилизаций, теории культуры. Научные статьи Аслановой публикуются в ведущих журналах Турции, Канады, Украины, Египта, Иордании.

Является членом членом Диссертационного Совета по защите докторских диссертаций Института философии и социологии НАНА, научного  совета Бакинского Государственного Университета, Ассоциации философии и социально-политических наук Азербайджана, Совета по вопросам философии, политологии, социологии, культурологи и психологии в рамках Республиканского Совета по организации и координации научных исследований НАНА, делегации Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана.

Является также членом Международной академии наук исследований тюркского мира и Центра стратегических и социальных исследований (Мармара, Турция). Является заместителем председателя Комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по науке и образованию.

Научно-педагогическая деятельность 
Преподает историю философии, проблемы религии в истории философии, историю философской мысли тюркских народов, философию истории (историческая динамика).

Являлась телеведущей программы «Духовное воспитание».

Является членом редколлегий многих международных научных изданий.

Общественная деятельность 
С 2000 по 2015 годы являлась депутатом Милли Меджлиса Азербайджана (II, III и IV созывов).

Являлась председателем Комитета Милли Меджлиса по правам человека. Член партии Новый Азербайджан.

Научные труды 
 «Ислам  и культура» (Баку, 2002 406 стр.)
 «Глобализация и культурная разнообразность» I издание (Баку, 2004, 264 стр.)
 «XXI век. Интеграция в новое культурное пространство» (Баку, Издательство «Нурлан», 2007., 440 стр. )
 «Наука современного государства и государственности» (Баку, 2011 439 стр.)
 «Наука современного государства и государственности» в свете 20 летней годовщины восстановления Государственной Независимости Азербайджанской Республики (Баку, Издательство «Азернешр», 2011)
 «Вечная независимость. На пути сильной государственности» (Полемические статьи, выступления, дискуссии) (Том 1 Баку, 2014 636 стр.)
 «Вечная независимость, на пути сильной государственности» (Полемические статьи, выступления, дискуссии) (Том 2, Баку, Издательство «Авропа», 2014 472 стр.)
 «Глобализация и культурное разнообразие» (Баку, Издательство «Эльм», 2016 339 стр.)
 «Философский взгляд на историю. Бакинская наука и образование» (2021, 440 стр.)
 «Исламская культура в системе общечеловеческих ценностей» (Стамбул, Издательство «Cinius Publications», 2021, 376 с.)
 «Понятие государства  от древности до современности» (Анкара Издательство «Берикан», 2021, 560 стр. )

Участие на конференциях 
Представляла азербайджанскую науку и образование во многих международных конференциях. Выступала с научными докладами. 

 20 августа 2007 года – участие и выступление на VIII Международном Конгрессе, посвященном глобальным проблемам Шри-Ланки и стран азиатско-тихоокеанского региона
 2007 год – «XXI век Интеграция в пространство новой культуры»
 2007 год – Выступление на научно-практической конференции «Демократия в переходных обществах» (Баку)
 2008 год – участие на конференции «Глобализация и диалог цивилизаций» в Марокко
 2008 год – «Глобализация гендера: транснациональный феминизм и обязательства, стоящие перед новым законодательством», Малайзия, Куала-Лумпур, 7-14 января
 2008 год – VIII конференция платформы «Диалог Евразии»:  «Перспективы развития философской мысли в Евразийском пространстве», Турция, 13-17 ноября
 2008 год – Исследование общего тюркского философского наследия в парламентской Ассамблее тюркоязычных государств, Стамбул, 21-22 ноября
 2010 год – Является заместителем председателя Комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по науке и образованию. Выступила с докладом на XIII форуме саммита "Евразийский Экономический Саммит-2010", организованном Центром Стратегических и Социальных Исследований Группы Мармара в городе Стамбул, Турции
 2016 год – общереспубликанская научно-практическая конференция на тему «Современный период и актуальные проблемы социальных наук», посвященная 25-летнему юбилею факультета Социальных наук и психологии Бакинского Государственного Университета
 19-25 апреля 2017 года / Баку – «Общечеловеческий принцип солидарности в исламской культуре». «Год исламской солидарности 2017: Реалии и перспективы»
 19-23 марта 2018 года / Турция – 5 дневная лекция по программе Эрасмус в Сивасском Государственном Университете
 2-5 мая 2018 года / Турция – участие и выступление на «V Международном Евразийском Конгрессе Исследований в области Образования», организованном Акденизским Университетом соместно с EJER
 5-7 мая 2018 года / Турция - участие и выступление на «III Международном Симпозиуме Социальных Наук», организованном ASEAD
 5-8 июля 2018 года / Польша - участие и выступление на III Современном  Международном учебно-исследовательском Конгрессе
 13-20 августа 2018 года / Китай - участие и выступление на 24-ом Мировом Философском Конгрессе
 14-17 февраля 2019 г. / Турция-Амасья, Международный симпозиум по экономике, обществу и культуре
 07-10 марта 2019 г. / Симпозиум Международного общества здравоохранения и культуры
 14-17 марта, 2019-й год / Турция Амасья, Пресс-симпозиум турецкого мира
 17-21 апреля,2019 / Турция, Алания, INES, Международный конгресс людей и цивилизаций от прошлого к будущему
 27-29 июня, 2019  / V.Турецкий Международный конгресс по образованию и социальным наукам (навыки 21-го века), Выступление на тему «Место и роль преподавания философии в системе образования и развитии общества в эпоху глобализации»
 25-27 июля, 2019 / Германия — Франкфурт-на-Майне, 5-й Международный конгресс исследователей современного образования «Теория и практика в образовании» 29 октября-02 ноября, Турция, Международный конгресс по научной культуре и образованию, «Глобальная реальность и проблема прав человека с точки зрения философии»
 30-31 окт, 2019 / Украина, Лабиринты реальности. Выпуск 1 (6) Сборник научных трудов (по материалам VI Международной научно-практической конференции). Под общей редакцией доктора филологических наук Журба М. А.
 21-24 октября, 2021 / 4.INCES-2021. Международный конгресс науки, культуры и образования в городе Алания в Турции «Актуальные проблемы изучения и преподавания истории философской мысли тюркских народов»
 22 ноября, 2021 / Историческое познание и преподавание истории в контексте эволюции национального самосознания. Материалы Международной научной конференции/ Отв. ред. Алиева С.И.-М.: НИИ ИЭП, Проблемы исследования и преподавания философского наследия тюркоязычных стран;.- 463 с.,с 446-453
 23-24 декабря, 2021 / Международная научная конференция «Великий поэт Азербайджана Низами Гянджеви и литературно- культурное наследие Востока-Запада»; Историко-философские идеи Низами Гянджеви, с 64.

Награды 
 7 марта 2009 года награждена Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей Азербайджана дипломом за эффективную работу по реализации государственной политики в отношении женщин.
 «Орден Слава» (4 июля 2011, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.)
 Благодарность заведующего кафедрой философии Университета Турецкой Республики за вклад в отдел философии в рамках проекта обмена «Эразмус».
 18 октября 2011 года на Конгрессе азербайджанцев Молдовы вручена памятная медаль «Независимость Азербайджана и Молдавии - 20 лет. 1991-2011».
 30 ноября 2011 года награждена Почетной грамотой по случаю 20-летия факультета «Социальных наук и психологии» за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, оказание услуг по воспитанию подрастающего поколения.
 Медаль «Межпарламентская Ассамблея Содружество Независимых Государств. 20 лет» (27 марта 2012)
 Награждена на XIV съезде учителей Азербайджана 14 декабря 2013 года.
 19 декабря 2016 г. награждена за услуги в развитии науки и образования в Азербайджане, многолетнюю эффективную научно-педагогическую деятельность и в честь 25-летия факультета социальных наук и психологии.
 Юбилейная медаль Бакинского Государственного Университета (21 ноября 2019, в честь 100-летия Бакинского Государственного Университета (1919-2019))
 11 декабря 2019 года избрана академическим членом Международной академии наук исследований тюркского мира и  награждена медалью «Международная золотая звезда» за выдающиеся заслуги в науке и образовании тюркского мира.

Примечания

Ссылки 

 http://humanrights-az.org/articles/1009/1/
 Профиль на сайте Национального собрания АР II созыв 
 Профиль на сайте Национального собрания АР III созыв 
 Профиль на сайте Национального собрания АР IV созыв 

Женщины-политики Азербайджана
Депутаты Национального собрания Азербайджана II созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва